Coisas Nossas foi um conjunto musical brasileiro do Rio de Janeiro. 

Seus componentes eram Aluísio Didier (voz e violão, e um compositor que, no ano de 2003 foi a maior arrecadação no Ecad), Humberto Cazes (voz e percussão), Carlos Didier (voz e violão), Edgar Gonçalves (voz, flauta e saxofone), Henrique Cazes (voz e cavaquinho), José Carlos Pité (piano) e Oscar Luiz Werneck Pellon (voz e pandeiro).

Após sua apresentação inaugural em 3 de outubro de 1975 o conjunto teve grandes participações em shows, como no espetáculo musical "A noiva do condutor", de Noel Rosa, em 1985 com Grande Otelo e Marília Pêra, que rendeu um disco.

Sua última apresentação deu-se em 1987.

Discografia
Coisas Nossas (1980, LP independente)
Noel Rosa, Inédito e Desconhecido (1983, LP da Gravadora Eldorado)
A Noiva do Condutor (1985, LP)
Custódio Mesquita, Prazer em Conhecê-lo (1986, LP, Eldorado)

Bandas formadas em 1975
Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas extintas em 1987